De 21ste editie van de UEFA Cup werd door Ajax Amsterdam gewonnen in de finale tegen het Italiaanse Torino Calcio. Ajax speelde de eerste drie thuiswedstrijden in het Rheinstadion in Düsseldorf vanwege een straf van de UEFA.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
 Officiële website
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1991/92